Een schotel is meestal een voorwerp in de vorm van een lichtgebogen schijf. 
Voorbeelden zijn:
Schotel (servies), een klein bord, bijvoorbeeld onder een kopje of als bord onder een taartje
een ovenschotel
een bord waarop een gerecht wordt geserveerd, ook dat gerecht zelf

Andere betekenissen:
een schotelantenne
een vliegende schotel
een Nederlandse vertaling voor het Duitse Teller, een onderdeel van een skistok

Als achternaam: 
 Andreas Schotel (1896-1984), graficus
 Anthonie Pieter Schotel (1890-1958), schilder
 Christina Schotel (1818-1854), schilderes
 Jan Schotel (1845-1912), architect
 Johannes Christiaan Schotel (1787-1838), schilder
 Petrus Johannes Schotel (1808-1865), schilder